А́нна Сло́ун (; ) — шотландская кёрлингистка. Бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года в составе команды Великобритании (скип — Ив Мюрхед), Чемпионка мира (2013), Европы (2011, 2017), Всемирной Универсиады (2011), мира среди молодёжи (2009, 2011), Европейского юношеского олимпийского фестиваля (2009), Шотландии (2011 как скип; 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 как вице-скип), Шотландии среди смешанных команд (микст) 2007. Выпускница Каледонского университета.

Примечания 

Кёрлингисты Шотландии
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Европы по кёрлингу
Чемпионы Шотландии по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу